Vemmerlöv kan syfta på:

 Västra Vemmerlöv – ort i Trelleborgs kommun
 Västra Vemmerlövs distrikt
 Västra Vemmerlövs församling
 Västra Vemmerlövs landskommun
 Västra Vemmerlövs socken

 Östra Vemmerlöv – ort i Simrishamns kommun
 Östra Vemmerlövs distrikt
 Östra Vemmerlövs församling
 Östra Vemmerlövs landskommun
 Östra Vemmerlövs socken

Se även 
 Västra Vemmenhög
 Östra Vemmenhög